Damendoppel der US Open 2020.

Titelverteidiger waren Elise Mertens und Aryna Sabalenka, die im Viertelfinale gegen Laura Siegemund und Wera Swonarjowa ausschieden. Siegemund und Swonarjowa, die erstmals als Team zusammen spielten, setzten ihren Siegeszug fort und erreichten das Finale. Dort triumphierten sie gegen die Paarung Nicole Melichar und Xu Yifan mit 6:4 und 6:4. Für Swonarjowa war es nach 2004 der zweite US-Open-Titel und der Dritte insgesamt. Für Siegemund war es der erste Grand-Slam-Titel im Damendoppel.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks

Einzelnachweise 

Damendoppel
2020